Santa Edvige di Polonia – regina di Polonia granduchessa di Lituania, patrona delle regine, della Polonia e dell'Unione Europea
Santa Edvige di Andechs – duchessa di Slesia e Polonia e, dopo la vedovanza, monaca cistercense a Trzebnica